Feral peut faire référence à :

 Feral, personnage de comics appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Feral Interactive, éditeur de jeux vidéo ;
 Feral, court métrage d'animation américain réalisé par , sorti en 2012 ;
 Feral, titre de la  du  du groupe Radiohead, King of the Limbs ;
 Feral, mot anglais, traduction de Féral.